Les Sagittariidae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Colpodea et de l’ordre des Cyrtolophosidida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Sagittaria, dérivé du latin sagitt-, flèche, et du suffixe -aria, probablement de par la présence, à l'extrémité opposée à la zone buccale, d'une « soie caudale », faisant ressembler l'organisme à une flèche.

Luigia et Remo Grandori ont attribué ce nom au risque d'introduire une confusion avec la plante de la famille des Alismataceae nommé sagittaire, genre Sagittaria L., 1753, nom donné en référence à ses feuilles en forme de flèche.

Description 
John Ozro Corliss fait la description suivante de cette famille :

Distribution 
Les Sagittaria sont des protozoaires vivant dans le sable ou la terre que l'on trouve aussi bien en Europe (Espagne notamment) que sur le continent américain ou des îles qui y sont rattachées (Venezuela, îles Galápagos) ou même en Australie.

Liste des genres 
Selon  :
 Sagittaria Grandori, 1934
 Espèce type : Sagittaria poligonalis Grandori & Grandori, 1934

Systématique 
La famille des Sagittariidae a été créée en 1935 par les zoologistes italiens  (1885-1955) et .

Liens externes 

 
 
 
 
 Images
  B.J. Finlay  (1993). Diversity of free-living ciliates in the sandy sediment of a Spanish stream in winter (lire en ligne - Sagittaria poligonalis Fig.62).
  Lawrence, Kan. (2000). An illustrated guide to the protozoa : organisms traditionally referred to as protozoa, or newly discovered groups, 699 p. (voir en ligne Sagittaria hyalina).
  Sagittaria  venezuelensis & S.  australis in W. Foissner. Terrestrial and Semiterrestrial Ciliates from Venezuela and Galápagos. Denisia  35, 2016 (lire en ligne.)

Notes et références

Bibliographie 
  Grandori R. & Grandori L. (1934). « Studi sui protozoi del terreno », Bollettino del Laboratorio di Zoologia Agraria et Bachicoltura del R. Istituto Superiore Agrario di Milano, , , planches 1-14.
  Grandori R. & Grandori L. (1934). « Nouvi protozoi del terreno agrario (nota preliminare) », Annali del R. Istituto Superiore Agrario di Milano, , . (Réédité en 1935 dans Boll. Lab. Zool. agr. Bachic. R. 1st. sup. agr. Milano, , ).
  Grandori L. (1935). « Nuovo genere e nuova specie della famiglia Colpodidae (Telostoma ferrof) », Bollettino del Laboratorio di Zoologia Agraria et Bachicoltura del R. Istituto Superiore Agrario di Milano,  (années 1934-1935), .

Ciliophora
Colpodea
Famille de ciliés (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)